Taiden industrial co., ltd. — китайская промышленная компания, занимающаяся разработкой и созданием конференц систем. Крупнейший на территории Юго-Восточной Азии производитель оборудования в области конференц-систем, электронного голосования, синхронного перевода, видео мониторинга конференций, а также интеллектуальных систем управления всеми функциями конференц-зала, основанная на технологиях умного дома. Является одним из членов технической поддержки ICCA (Международная Ассоциация Конгрессов и Съездов) в Китае. Главный офис компании расположен в городе Шэньчжэнь.

История 
 В 1996 году компания Taiden была основана в Шэньчжэне. С самого момента создания, Taiden определил собственные патенты и технологические инновации, как базовую линию развития предприятия.
 В 1998 успешно зарегистрирован товарный знак и торговая марка Taiden.
 В 2001 году Taiden успешно разрабатывает собственную систему инфракрасного синхронного перевода.
 В 2003 году Taiden представляет первую в мире интеллектуальную систему конференции.
 В 2004 году, была разработана первая 64-канальная полностью цифровая конференц-система, обладающая также расширенной полосой пропускания аудио сигнала относительно общепринятой в системах конференции и получившая множество патентов.
 В 2008 году компания Taiden завершает разработку чипсета для обработки и ИК-передачи цифрового аудио сигнала, и представляет цифровую систему распределения языков на ИК-лучах HCS-5100 и цифровую инфракрасную беспроводную конференц-систему HCS-5300. и, становится одной из ведущих производителей систем синхронного перевода.
 С 2006 года Taiden выступает в качестве ведущего разработчика при составлении нескольких национальных стандартов для конференц-систем. В частности, стандарт GB50524-2010 (кодекс технических правил для Инфракрасной системы синхронного перевода) вступил в силу в 2010 году.

В России 
Компания Taiden является перспективным hi-end брендом на рынке конференц систем.
Эксклюзивным дистрибьютором TAIDEN в России, является группа компаний ESCORT.

Качество 
В 2001 году компания получила сертификаты ISO9001:2000. Кроме того, были получены международные сертификаты CE, EMC, FCC. Принципы управления качеством, сходные со стандартом ISO9001, применяются во всех областях деятельности компании: в научных исследованиях, разработках, производстве и обслуживании.
Конференц системы Taiden были установлены на олимпийских играх в Пекине, оборудование компании установлено в штаб квартире ООН в Нью Йорке.

Продукция 
Компании Taiden принадлежат Hi-End технологии по созданию конференц-систем, что позволяет ей производить отличные решения как для небольших комнат переговоров, так и для международных конгресс-центров и дворцов съездов.

Компания имеет более 10 направлений развития, включая более четырёхсот продуктов среди которых:
 Цифровая конференц-система HCS-4100
 Конференц-система HCS-3600
 Система автоматического видеомониторинга конференции
 Цифровая беспроводная конференц-система на ИК-лучах HCS-5300
 Цифровая система распределения языков на ИК-лучах HCS-5100
 Центральная система управления конференц-зала HCS-6000 .
 Устройства коммутации и преобразования видео и аудио сигналов серии TMX

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании
 Taiden в России

Производители звукового оборудования
Компании Шэньчжэня
Производители телекоммуникационного оборудования Китая